Retraite (französisch für „Rückzug“) steht für:

 La Retraite, Ort auf der Insel Mahé, Seychellen

Siehe auch:
 Retraites Populaires, Schweizer Vorsorge- und Versicherungsunternehmen
 Retreat, spirituelle Veranstaltung